Germain Dulac est sociologue spécialiste de la condition masculine et paternelle et de la sociologie des genres.

Il détient un doctorat en sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (1990), et fut le premier boursier post-doctorat du Conseil québécois de la recherche sociale en 1993 et 1994 (CQRS).

Parcours 

Il a travaillé successivement :
 comme chercheur au Centre de recherche de l’hôpital Douglas sur les problèmes relatifs à la désinstitutionnalisation des personnes psychiatrisées; 
 à INRS-Urbanisation, Culture et Société (anciennement IQRC) sur les problématiques relatives à la famille et à la dénatalité;
 au Centre d’études appliquées sur la famille;
 comme professeur à l’École de service social de l’Université McGill de  à ;
 comme professeur à l’École de service social et chercheur invité au CRI-VIF, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes de l’École de service social de l’Université de Montréal de 2005 à 2010.

Au cours des vingt dernières années, il a agi comme conseiller auprès de différents organismes gouvernementaux et communautaires québécois sur les questions relatives à la famille, aux rôles parentaux, à la santé et l’égalité entre les hommes et les femmes. À titre de consultant international le bureau de Genève du Christian Children's Fund, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans plus de 20 pays, lui a demandé de se rendre en mission en Albanie et au Kosovo afin de travailler avec les responsables locaux dans la mise sur pied et l’évaluation de services à la petite enfance et de soutien à la parentalité, et à développer des programmes qui mettent un accent sur l’implication des pères auprès des enfants. 

Il a publié des articles et chapitres de livres sur la condition masculine et la paternité. Il est l’auteur du livre Penser le masculin publié à l’IQRC en 1994 et de plusieurs ouvrages sur la paternité : La Paternité : les transformations sociales récentes, publié en 1993 par le Conseil de la famille du Québec, Paternité travail et société, publié en 1998 par l’université McGill, analyse les obstacles à la conciliation famille travail.

Bibliographie

Livres 
C'était quand hier? Montréal, Les Éditions Toujours avec Toi inc., 2018,208p. 
La domestication des pères, Montréal, Germain Dulac (ed), 2017, 83p.  
La part d'indomptable, recueil de poesies, Montréal, Germain Dulac (ed), 2012, 
 Répertoire 2004 des organismes communautaires de prévention et d’aide pour hommes, Montréal, Germain Dulac (ed), 2004 
 Aider les hommes…aussi, Montréal, VLB, 2001, 192 pages
 Intervenir auprès des clientèles masculines. Théories et pratiques québécoises, Montréal, A.I.D.R.A.H., 1999, 
 Paternité, travail et société. Les obstacles organisationnels et socioculturels qui empêchent les pères de concilier les responsabilités familiales et le travail, Montréal, CÉAF / Université McGill, 1998, 139p. 
 Penser le masculin. Essai sur la trajectoire des militants de la condition masculine et paternelle, Québec, IQRC, 1994, 149p.

Chapitres de livre 

 2002-« Les trajectoires de demande d’aide des hommes à risque suicidaire : La limite des aidants naturels », (avec Arlène Laliberté), Comprendre la famille, Actes du  de recherche sur la famille, 2001, 
 2000-« Les récits de vie des hommes sont-ils crédibles? » dans Daniel Welzer-Lang, (dir), Nouvelles approches des hommes et du masculin, Presses universitaires du Mirail, 
 1999-« Une analyse critique des interventions destinées aux pères », dans J.-F. Saucier et N. Dyke, La Paternité aujourd’hui. Bilan et nouvelles recherches. Actes du colloque  Congrès de l’AFAS, Montréal, CLSC Côte-des-Neiges,  
 1998-« Que nous disent les pères à propos des transitions familiales ? », dans Dandurand, Quelle politique familiale à l’aube de l’an 2000, Paris, L’Harmattan, 
 1997-Le  complexe  paternel, dans  Gilles Rondeau et Jacques Broué, (dir.), Père  à  part  entière, Montréal, V.L.B., 
 1996-Les moments du processus de déliaison père-enfant chez les hommes en rupture d’union, dans Jacques Alary et Louise Éthier (dir.), Comprendre la famille. Actes du  de recherche sur la famille 1996, 
 1995-« Autónoma de Nuevo Leó Conditión masculina: el universo complejo de la parentalidad », dans Manuel Ribeiro y Raûl Eduado López, Perspectiva y prospectivas de la familia en América del norte, Universidad Monterrey, Mexico, 
 1994-« Condition masculine, les ambiguïtés de la parentalité », dans Fernand Dumond, Simon Langlois et Yves Martin (dir.), Traité des problèmes sociaux, chapitre 25, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 
 1993-« Études féministes. Études masculines, (Men’s Studies) », Chantiers sociologiques et anthropologiques, actes du  de l'ACSALF, André Turmel (dir.), Montréal, Méridien, 
 1992-« Les nouvelles familles à l'école : répercussions des changements familiaux en milieu scolaire », Comprendre la famille, Actes du  Symposium québécois de recherche sur la famille, Québec, Presses de l'université du Québec, , (Renée B. Dandurand ).
 1985-« La division du travail sociologique, une question de clivage idéologique ? », Les Cahiers de l'ACFAS, , Montréal, ACFAS, . (Lacroix J.G., Lévesque B, Dulac G, Defossée D)

Sociologue québécois
Sociologue de la famille
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)